Liberator peut faire référence à :
 Consolidated B-24 Liberator, un bombardier lourd américain de la Seconde Guerre mondiale;
 FP-45 Liberator, un pistolet fabriqué pendant la Seconde Guerre mondiale;
 Liberator, un fabricant français de bicyclettes et de motocyclettes;
 Liberator, le neuvième album du groupe Orchestral Manoeuvres in the Dark;
 , le premier pistolet fonctionnel fabriqué à l'aide d'une imprimante 3D;
 Liberator, le vaisseau spatial du capitaine Lamar de la série Objectif : Nul;
 Liberator, groupe suédois de Ska.
 The Liberator, magazine américain marxiste.